hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) w USA, w stanie Wisconsin